Die Basketball-Bundesliga-Saison 2013/14 (offiziell Beko Basketball-Bundesliga) war die 48. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 3. Oktober 2013 und endete am 1. Mai 2014 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-offs begannen am 10. Mai und endeten am 18. Juni 2014.

Im Play-off-Finale besiegte der FC Bayern München das Team von Alba Berlin mit 3:1 und sicherte sich damit seinen ersten Gewinn der BBL und die dritte Meisterschaft insgesamt.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

* Wegen eines Verstoßes gegen die Mitteilungspflicht wurden den s.Oliver Baskets 40.000 € Geldstrafe auferlegt und zwei Pluspunkte abgezogen.

Führende der Mannschaftsstatistiken 
 Defensiv beste Mannschaft: Alba Berlin (2.375 Punkte, ø 69,9 pro Spiel)
 Defensiv schlechteste Mannschaft: Phoenix Hagen (2.898 Punkte, ø 85,2 pro Spiel)

 Offensiv beste Mannschaft: FC Bayern München (2.940 Punkte, ø 86,5 pro Spiel)
 Offensiv schlechteste Mannschaft: Fraport Skyliners (2.412 Punkte, ø 70,9 pro Spiel)

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2013/14 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

FC Bayern München (1) – MHP Riesen Ludwigsburg (8) 3:1 (101:57, 83:85, 104:82, 86:68)
Brose Baskets Bamberg (2) – Artland Dragons (7) 1:3 (68:73, 80:72, 75:77, 75:83)
ALBA Berlin (3) – ratiopharm ulm (6) 3:1 (86:66, 90:89, 64:71, 95:89)
EWE Baskets Oldenburg (4) – Telekom Baskets Bonn (5) 3:2 (69:63, 61:72, 72:71 n. V., 71:72 n. V., 84:72)

Halbfinale

FC Bayern München (1) – EWE Baskets Oldenburg (4) 3:2 (85:67, 74:72, 103:105 n. V., 60:70, 88:63)
ALBA Berlin (3) – Artland Dragons (7) 3:1 (81:79 n. V., 84:91, 74:68, 69:61)

Finale

FC Bayern München (1) – Alba Berlin (3) 3:1 (88:81, 81:95, 92:86, 75:62)

Meistermannschaft 

Ferner gehörten zum Kader Mauricio Marin und Malo Valérien, die jedoch nicht eingesetzt wurden.

Ehrungen 2013/14 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:
 G Malcom Delaney (FC Bayern München)
 G Anton Gavel (Brose Baskets)
 F Reggie Redding (Alba Berlin)
 F Angelo Caloiaro (Mitteldeutscher BC)
 C D’or Fischer (Brose Baskets)

All-BBL Second Team:
 G Jared Jordan (Brose Baskets/Telekom Baskets)
 G Julius Jenkins (EWE Baskets Oldenburg)
 F Bryce Taylor (FC Bayern München)
 F Deon Thompson (FC Bayern München)
 C Leon Radošević (Alba Berlin)

Weblinks 
 Homepage der Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2013/14
Basketballsaison 2013/14